Подільські Товтри (національний парк)
 Медобори